Scharhörn steht für:

 Scharhörn (auch Schaarhörn), der Name einer deutschen Nordseeinsel
 Scharhörn (Schiff), ein Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiff des Bundes

Siehe auch:
 Scharhörnplate, Sandbank im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer
 Schaarhörn, Hamburger Dampfschiff von 1908
 Gross und Chli Schärhorn, Doppelgipfel im Kanton Uri in der Schweiz.